Ло (Лот; , произносится /lɔt/, , произносится /ɔt/, /ɔwt/) — река во Франции.

Находится на юге Франции. Ло является одним из крупных притоков реки Гаронна. Исток находится в Центральном массиве Франции.

Река Ло с зимним паводком, с декабря по март включительно максимум в январе-феврале. Самый низкий уровень воды в реке летом, в период с июля по сентябрь включительно. Её источник находится в Центральном массиве, в департаменте Лозер, к востоку от Манда. Она течёт в целом по направлению на запад.

Длина 481 км, средний расход воды 155 м³/с. Площадь бассейна 11254 км².

Примечания

Литература 
 

Притоки Гаронны
Реки Новой Аквитании
Реки Окситании
Реки Оверни — Роны — Альп